Herrmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andreas Herrmann
 René Herrmann
 Hans-Werner Herrmann
 Rudolf Albert Wolfgang Herrmann